Die 2. Liga 1957 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1957.

Modus 
Die 24 Mannschaften wurde in zwei Gruppen zu je 12 Vereinen aufgeteilt. Jedes Team spielte an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Liga auf. Die letzten zwei Teams jeder Gruppe stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1957